Чемпіонат Шотландії з футболу 1909—1910 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1909 та фінішував 30 квітня 1910. Це 20-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій десятий титул чемпіона здобув «Селтік» це шостий титул поспіль кельтів.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1910
Шотландія
Шотландія